

Wydarzenia 

 Azja
 stłumienie pierwszego powstania niewolników na Sycylii
 Europa

Zmarli 
 Tyberiusz Grakchus